O Instituto de Bioética da PUCRS um dos órgãos ligados à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Criado no dia 28 de dezembro de 2007, sendo o instituto mais recente da Universidade, o IB tem como objetivos promover a investigação filosófica, metodológica e científica na área da Bioética.

Ligações externas
 Página do Instituto de Bioética da PUCRS

Bioética